Ezen a lapon Magyarország különböző nyelvű elnevezéseinek listája található.

Latin írású nyelvek
afrikaans: Hongarye
albán: Hungaria
angol: Hungary
aragóniai: Ongría
azeri: Macarıstan
bambara: Ongiri
baszk: Hungaria
breton: Hungaria
cseh: Maďarsko
dán: Ungarn
eszperantó: Hungarujo, Hungario
észt: Ungari
feröeri: Ungarn
finn: Unkari
francia: Hongrie
fríz: Hongarije
gallegó: Hungría
hausza: Hangare, Hungary
hawaii: Hunakalia
holland: Hongarije
horvát: Mađarska
igbo: Họṅgari
indonéz: Hongaria
interlingua: Hungaria
ír gaeli: an Ungáir
izlandi: Ungverjaland
kalderas román: Úngriko
kasub: Wędżierskô, Madżarskô
katalán: Hongria
korzikai: Ungheria
ladino: Ungaria
lapp: Uŋgár, Hungária
latin: Hungaria
lengyel: Węgry
lett: Ungārija
litván: Vengrija
livón: Ungārmō
luxemburgi: Ungarn
magyar: Magyarország
maláj: Hungari
máltai: Ungerija
manx: yn Ungaar
maori: Hanekeria
nahuatl: Maquiyacan
német: Ungarn
norvég: Ungarn
olasz: Ungheria
portugál: Hungria
rétoromán (felső engadin): Ungiaria
rétoromán: Ungaria
román: Ungaria
ruandai: Hungariya
rundi: Hungariya
skót: an Ungair
spanyol: Hungría
svéd: Ungern
szamoai: Hanikeri
szardíniai: Ungheria
szicíliai: Ungaria
szlovák: Maďarsko
szlovén: Madžarska
szomáli: Hangeri
szuahéli: Hungaria
tagalog: Unggarya, Unggariya
tongai: Hungali
török: Macaristan
vietnámi: Hung Gia Lợi, Hung-ga-ri
volapük: Macarän
voro: Ungari
walesi: Hwngari
wallon: Hongreye

Cirill írású nyelvek
azeri: Macarıstan, Маҹарыстан
krími tatár: Macaristan, Маджаристан
karakalpak: Vengriya, Венгрия
kaukázusi kurd: Macaristan, Мащарьстан, ماجارستان, Macarîstan, Мащаристан, ماجاریستان, Mecerîstan, Мәщәристан, مهجهریستان, Hûngarîstan, Һунгаристан, ھوونگاریستان, Hûngarî, Һунгари, ھوونگاری
moldáv: Ungaria, Унгария
tatár: Macarstan, Маҗарстан
türkmén: Wengriýa, Венгрия
üzbég: Mojoriston, Моҷористон, Vengriya, Венгрия
abaza, altaji, baskír, kirgiz, khakas, komi, karacsaj-balkar, kumük, orosz, tuvai, udmurt: Венгрия (Vengrija)
csecsen, csuvas, oszét: Венгри (Vengri)
belarusz: Вугоршчына, Vuhorščyna, Венгрыя, Vienhryja, Вэнгрыя, Venhryja
bolgár: Унгария (Ungarija)
mari: Венгрий (Vengrij)
kazak: Венгрия (Vengrija), Мажарстан (Mažarstan)
kabard: Венгрие (Vengrie)
macedón: Унгарија (Ungarija)
mongol: Мажар (Maǧar), Унгар (Ungar)
szerb: Мађарска, Mađarska
tadzsik: Маҷористон (Maǧoriston), مجارستان (Majôristôn), Венгрия (Vengrija), وینگریه (Vengriyâ)
ukrán: Угорщина (Uhorscsina)

Egyéb írású nyelvek
amhara: ሁንጋሪያ () (Hungariya), ሀንጋሪ () (Hăngari)
arab: المجر (al-Maǧar), هنغاريا (Hunġāriyā), هنجاريا (Hungāriyā)
bengáli: হাঙ্গেরি (Hāṅgeri)
burmai: ဟန္‌ဂေရီ (Hãgeẏi) 
dari: مجارستان (Majārestān), هنگری (Hangarī)
divehi: ހަނގަރީ (Haṅgarī)
héber: הונגריה (Hûngariyah)
görög-dhimotiki: Ουγγαρία (Ungáriá)
görög-katharevousa: Οὑγγαρία (Hungáría)
grúz: უნგრეთი (Ungreṭi)
hindi: हंगरी (Haṁgarī), हंगेरी (Haṁgerī)
japán: ハンガリー, 洪牙利 (Hangarî) [ha˨ɴ˦ŋa˦ɾiː˨], [ha˦ɴ˨ŋa˨ɾiː˨], [ha˨ɴ˦ɡa˦ɾiː˨], [ha˦ɴ˨ɡa˨ɾiː˨]
jiddis: אונגערן (Ungern)
kantoni: 匈牙利 (Hùngngàhleih)
kínai: 匈牙利 (Xiōngyálì)
koreai: 헝가리 (Heonggari)
kurd: Macaristan, ماجارستان, Meceristan, مهجهرستان, Hungarya, ھونگاریا
lao: ຮົງກຣີ (Hôṅklī)
örmény: Հունգարիա (Houngaria)
pandzsábi: ਹੰਗਰੀ (Haṁgarī)
pastu: مجارستان (Majāristān), هنګري (Hangərī), هڼري (Haṅərī)
perzsa: مجارستان (Majārestān), هنگری (Hongrī)
tamil: ஹங்கேரி (Haṅkēri)
tibeti: ཧན་ག་རི (Han.ga.ri), ཧང་ག་རི (Haṅ.ga.ri), ཧུང་ག་རི (Huṅ.ga.ri), ཞུང་ཡ་ལི (Žuṅ.ya.li), ཤུང་ཡ་ལི (Šuṅ.ya.li)
thai: ฮังการี (Hâṅgārī)
ujgur: ۋېنگرىيە, Wén'griye
urdu: ہنگری (Hangarī)
zazaki: Macarîstan, ماجاریستان

Külső hivatkozások
Magyarország megfelelői számos nyelven, átírással (Geonames.de)

Magyarországgal kapcsolatos listák
Szavak, kifejezések különböző nyelvű megfelelőinek listái